

Medianeira est une municipalité du Paraná

 Medianeira est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme